Бра́тский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Братский переулок — улица в Липецке.
 Братский переулок — улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Братский переулок — улица в Днепре.

Белоруссия 
 Братский переулок — улица в Минске.

См. также 
 Братская улица
 Братский мост